Il doppio del Monte Carlo Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Ferreira e Evgenij Kafel'nikov erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Scott Humphries e Andrej Ol'chovskij.

Jonas Björkman e Todd Woodbridge hanno battuto in finale 3–6, 6–4, 6–2 Joshua Eagle e Andrew Florent.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (campioni)
 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Maks Mirny /  David Prinosil (primo turno)

 Donald Johnson /  Jared Palmer (quarti di finale) 
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (finale) 
 David Adams /  Martín García (quarti di finale) 
 John-Laffnie de Jager /  Ellis Ferreira (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2001
ATP Tour 2001